Strawberries Oceans Ships Forest — дебютный студийный альбом эмбиент-музыки группы The Fireman, выпущенный в 1993 году. The Fireman — дуэт Пола Маккартни и продюсера Youth (Мартина Гловера), наиболее известного как участник групп Killing Joke и The Orb.

Об альбоме 
В Strawberries Oceans Ships Forest вошли семплы сочинённой Маккартни музыки, в основном записанной во время сессий звукозаписи альбома Off the Ground, а также отрывки из музыкальных номеров «Reception» и «The Broadcast», записанных в 1979 для альбома Back to the Egg; эта музыка была использована Youth как исходный материал для ремиксов. Ни Маккартни, ни Youth никак не обозначены () на альбоме; слухи об участии Маккартни в создании альбома в конечном счёте были подтверждены EMI.

В обзоре для журнала Melody Maker критик Майкл Боннер () писал:

 «Пол Маккартни занялся танцевальной музыкой — и результаты оказались блестящими, как те, что были при подобных конверсиях в стиле „дорога на Дамаск“, проделанных Джоном Лайдоном в прошлом году. Воистину мы живём во времена чудес. Отказавшись от лёгких путей сделать просто альбом ремиксов, Маккартни и его партнёр Youth решили следовать по путям, подобным пути Брайана Ино, более сложным для понимания, более экспериментальным путям. Они берут исходную мелодию и, ловко прыгая по жанрам между эмбиент, трансом и хаусом, выдают на выходе ряд великолепных вариаций. Песни, казалось бы, похожи как снежинки, но при ближайшем рассмотрении видно, что каждая имеет свою уникальную форму.»

Проект начался, когда Маккартни попросил, чтобы Youth сделал ремикся нескольких треков из альбома Off the Ground, чтобы выпустить их на 12-дюймовых синглах (см. ). Маккартни рассказывал:

 «Коротко говоря, моим желанием было, чтобы он просто использовал музыкальные темы из наших записей, потому что в танцевальных миксах часто присутствуют семплы бас-барабана или звук малого барабана в стиле звучания Джеймса Брауна, и, вследствие этого, окончательная запись звучит совсем непохоже на исходный материал, — так что я сказал Youth, что я не буду против любого звука, который он может выбрать из наших записей, в основном из материала для Off the Ground.»

Youth вспоминал о работе над проектом:

 «Я не думал, что какой-нибудь из треков с Off the Ground годится для создания ремикса тем путём, как я до того это делал. Я подумал, что лучше будет сделать более концептуальную вещь — вместо того, чтобы делать ремикс отдельного трека, мы должны разобрать альбом на отдельные семплы, а затем сконструировать из них новый микс. Полу идея понравилась. Ну а раз так, то я и двинулся в этом направлении.»

В конце концов, Маккартни решил присоединиться к Youth в студии, чтобы создать новую музыку, добавляя к уже существующим семплам новые звучания, — и проект стал ещё более совместным, чем задумывалось исходно. Хотя изначально планировалось издать ремиксы как серию 12-дюймовых синглов, Маккартни был настолько доволен результатами работы, что было решено выпустить полноразмерный альбом, который и был издан в ноябре 1993 в Великобритании, а спустя несколько месяцев, в 1994, в США.

Strawberries Oceans Ships Forest, никогда не участвовавший в чартах, не будет больше издаваться на CD-дисках. Однако же он доступен на iTunes Store.

Список композиций

Релизы

Примечания

Ссылки 
 Fireman, The — Strawberries Oceans Ships Forest at Discogs
 JPGR’s Beatles site: The Fireman’s (Paul McCartney & Youth) Strawberries Oceans Ships Forest

Дебютные альбомы 1993 года
Альбомы The Fireman
Альбомы Parlophone
Альбомы Capitol Records
Альбомы, спродюсированные Полом Маккартни
Альбомы, спродюсированные Мартином Гловером